Дарасе́лія () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Акакій Гогія (* 1992) — німецький футболіст.
 Давид Гогія (* 1948) — грузинський радянський футболіст, воротар.

Грузинські прізвища